Військове командування України під час російського вторгнення (2022) — це список вищого військового командування у період масштабного російського вторгнення на територію України, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

Найвище командування 
 Верховний Головнокомандувач — Президент України Зеленський Володимир Олександрович
 Голова Ради національної безпеки і оборони — Президент України Зеленський Володимир Олександрович
 Секретар Ради національної безпеки і оборони — Данілов Олексій Мячеславович
 Міністр оборони — Резніков Олексій Юрійович
 Головнокомандувач ЗСУ — генерал Залужний Валерій Федорович

Збройні сили України 
 Головнокомандувач ЗСУ — генерал Залужний Валерій Федорович
 Заступник Головнокомандувача ЗСУ — генерал-лейтенант Мойсюк Євген Георгійович
 Начальник Генерального штабу — генерал-лейтенант Шаптала Сергій Олександрович
 Командувач Об'єднаних сил — генерал-лейтенант Наєв Сергій Іванович
 Заступник начальника Генерального штабу — генерал-лейтенант Бокій Віктор Григорович
 Заступник начальника Генерального штабу — бригадний генерал Кириленко Олександр Миколайович
 Заступник начальника Генерального штабу — полковник Коваль Володимир Валерійович
 Головний сержант ЗСУ — головний майстер-сержант Косинський Олександр Юрійович
 Командувач Військ зв'язку та кібернетичної безпеки Збройних Сил України  — генерал-майор Степаненко Євген Олександрович
 Командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України — генерал-майор Галаган Григорій Анатолійович
 Командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України — бригадний генерал Галушкін Юрій Алімович
 Командувач Медичних сил Збройних Сил України — бригадний генерал Остащенко Тетяна Миколаївна
 Начальник Тилу Збройних Сил України — генерал-майор Гусляков Юрій Євдокимович
 Начальник Сил логістики Збройних Сил України — генерал-лейтенант Горбильов В'ячеслав Юрійович
 Голова Адміністрації Держспецтрансслужби — генерал-майор Богдан Бондар

Сухопутні війська 
 Командувач Сухопутних Військ ЗСУ — генерал-полковник Сирський Олександр Станіславович
 Начальник штабу — заступник командувача Сухопутних військ — генерал-майор Танцюра Ігор Іванович;
 Тимчасово виконуючий обов'язки заступника командувача Сухопутних військ — генерал—майор Голоднюк Олександр Миколайович;
 Командувач територіальної оборони Командування Сухопутних військ — генерал-майор Баргилевич Анатолій Владиславович;
 Командувач логістики Командування Сухопутних військ — бригадний генерал Карпенко Володимир Володимирович;
 Оперативне командування «Захід» — бригадний генерал Літвінов Сергій Петрович
 Оперативне командування «Північ» — генерал-майор Ніколюк Віктор Дмитрович
 Оперативне командування «Південь» — генерал-майор Ковальчук Андрій Трохимович
 Оперативне командування «Схід» — генерал-майор Мікац Олег Михайлович
 Начальник Бронетанкового управління ЗСУ — генерал-майор Мельник Юрій Миколайович
 Начальник ракетних військ і артилерії — генерал-майор Маліновський Андрій Володимирович
 Начальник армійської авіації — начальник управління армійської авіації Командування Сухопутних військ — генерал-майор Яременко Ігор Віталійович

Повітряні сили 
 Командувач Повітряних Сил ЗСУ — генерал-лейтенант Олещук Микола Миколайович
 Повітряне командування «Захід» — генерал-майор Марченко Олексій Станіславович
 Повітряне командування «Центр» — генерал-лейтенант Кривоножко Анатолій Миколайович
 Повітряне командування «Південь» — генерал-лейтенант Черненко Василь Іванович
 Повітряне командування «Схід» — генерал-майор Теребуха Іван Миколайович
 Начальник зенітних ракетних військ командування Повітряних сил — генерал-майор Карпенко Дмитро Володимирович

Військово-морські сили 
 Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ — контрадмірал Неїжпапа Олексій Леонідович
 Начальник Морської авіації ВМС України — генерал-майор Василь Черненко
 Начальник ракетних військ та артилерії — заступник командувача морської піхоти — полковник Сук Олександр Петрович

Національна гвардія 
 Командувач Національної гвардії України — генерал-лейтенант Юрій Лебідь
 Перший заступник командувача — начальник штабу — генерал-лейтенант Володимир Кондратюк
 Заступник командувача по роботі з особовим складом — генерал-лейтенант Ярослав Сподар
 Заступник командувача з тилу — начальник логістики — генерал-майор Руслан Дзюба
 Головний старшина НГУ — старший прапорщик Дмитро Тимощук

Національна поліція 
 Голова Національної поліції — генерал поліції першого рангу Клименко Ігор Володимирович
 Начальник кримінальної поліції — генерал поліції третього рангу Кузнєцов Михайло Валентинович
 Начальник Головного слідчого управління — полковник поліції Цуцкірідзе Максим Сергійович
 Керівник патрульної поліції — генерал поліції третього рангу Фацевич Олександр Юрійович
 Начальник Департаменту оперативної підтримки — генерал-майор Козловський Олег Анатолійович

Прикордонна служба 
 Командувач — генерал-майор Дейнеко Сергій Васильович
 Перший заступник командувача — генерал-майор Нікіфоренко Володимир Степанович
 Заступник командувача — генерал-майор Сердюк Сергій Іванович
 Командувач Західним управлінням — генерал-майор Бабюк Віктор Борисович
 Командувач Південним управлінням — генерал-майор Мул Сергій Анатолійович
 Командувач Східним управлінням — бригадний генерал Вавринюк Валерій Павлович
 Командувач Регіональним морської охорони — контр-адмірал Костур Олег Іванович

Інші 
 Начальник Головного управління розвідки — бригадний генерал Буданов Кирило Олексійович.
 Голова Служби безпеки України — генерал-майор Малюк Василь Васильович
 Голова Служби зовнішньої розвідки України — генерал-майор Литвиненко Олександр Валерійович
 Начальник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації — полковник Щиголь Юрій Федорович
 Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій — генерал-майор Крук Сергій Іванович
 Голова Управління державної охорони — генерал-майор Рудь Сергій Леонідович

Російське вторгнення в Україну (2022)